

Patronyme 
 George Higinbotham (1826-1892), personnalité politique
 Harlow Niles Higinbotham (1838-1919), homme d'affaires américain
 Nathaniel Higinbotham (1830-1911), personnalité politique
 William Higinbotham (1910-1994),  physicien américain

Voir aussi